Águas de Lindóia kan syfta på:

Brasilien 

 Águas de Lindóia (kommun), São Paulo, 
 Águas de Lindóia (ort), São Paulo,